Knud Knudsen (taalkundige), een Noors taalkundige
Knud Knudsen (fotograaf), een Noors fotograaf
Knud Knudsen (turner), een Noors turner